Лікарня́на ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Лікарняна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Лікарняна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Лікарняна вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Лікарняна вулиця — вулиця в місті Хмельницький.

Вулиці